La saison 2017-2018 est la neuvième saison de la MHL, le championnat de hockey sur glace des équipes juniors de la KHL.

Saison régulière

Coupe Kharlamov 
Le Loko remporte la Coupe Kharlamov 2018.

Références

Article connexe 
Saison 2017-2018 de la KHL

Saison de la MHL
MHL